August Gottlieb Schmidt ist der Name von

* August Gottlieb Schmidt (Maler) (vor 1818–nach 1866), deutscher Genre- und Porträtmaler sowie Zeichenlehrer
 August Gottlieb Schmidt (Kaufmann) (1753–nach 1810), deutscher Kaufmann und Autor verschiedener Schriften